«На самом дне» может означать:

 На самом дне (фильм, 1970) — фильм режиссёра Ежи Сколимовского (ФРГ—Польша—Великобритания).
 На самом дне (фильм, 1986) — фильм режиссёра Йорга Гфёрера по одноименной книге Гюнтера Вальрафа.
 На самом дне (фильм, 2001) — фильм режиссёров Скотта МакГихи и Дэвида Сигела (США).

См. также 

 На самом дне океана (фильм) — фильм режиссёра Улу Гроссбарда (США)